Роберт Брюс (, около 1215—31 марта 1295) — 5-й лорд Аннандейла, шотландский барон из рода Брюсов, один из основных претендентов на корону Шотландии в ходе «Великой тяжбы».

Биография 
Роберт Брюс был сыном Роберта Брюса, 4-го лорда Аннандейла, и Изабеллы Шотландской, дочери Давида Хантингдонского, внука короля Шотландии Давида I.

В состав владений Роберта Брюса входил наследственный лен в долине Аннана в юго-западной части Шотландии и ряд поместий в английском графстве Дарем. Будучи одним из крупнейших магнатов Шотландии, Роберт активно участвовал в борьбе за власть в период несовершеннолетия короля Александра III. Изганный из регентского совета партией Коминов, Роберт Брюс пытался найти поддержку у Англии и участвовал в борьбе Генриха III с Симоном де Монфором. Однако реальной помощи от английского короля Роберт не получил.

Предками Роберта Брюса по материнской линии были короли Шотландии. В начале правления Александра III, до рождения у короля сына, Роберт был даже неофициально признан наследником престола. В 1286 году Александр III умер, не оставив потомков мужского пола. В шотландском государственном праве не сложились к тому времени чёткие правила наследования королевства женщинами. Согласно одной точке зрения, королевой должна была стать внучка Александра III трёхлетняя Маргарет Норвежская Дева. Роберт Брюс и его сторонники выступали с позиции недопустимости перехода трона к женщине. Тем не менее большинство баронов страны высказались в поддержку Маргариты, которая и была признана королевой Шотландии.

В 1290 году Маргарет скончалась, что вновь открыло вопрос о наследовании шотландского престола. Основными претендентами были:
 Роберт Брюс, сын второй дочери Давида Хантингдонского,
 Иоанн Баллиоль, внук старшей дочери Давида,
 Флорис V, граф Голландии, потомок сестры Давида,
 Эрик II, король Норвегии, отец умершей королевы.
Спор был передан на рассмотрение английского короля Эдуарда I. Длительный судебный процесс, известный как «Великая тяжба», завершился в 1292 году признанием королём Шотландии Иоанна Баллиоля. Потерпев поражение, Роберт Брюс передал свои наследственные права своему сыну Роберту.
Но особо известен в истории внук его,- также именем Роберт, который позднее возглавит борьбу за независимость страны и в 1306 году будет коронован королём Шотландии.

Семья и дети 
Роберт Брюс был женат дважды. 12 мая 1240 года в первый раз женился на Изабелле де Клер (2 ноября 1226 — после 10 июля 1264), дочери Гилберта де Клера, 4-го графа Хартфорда и 5-го графа Глостера, и леди Изабеллы Маршалл. Дети от первого брака:

 Изабель де Брюс (1249 — ок. 1284), жена сэра Джона Фицмармадьюка (ум. 1310)
 Роберт де Брюс (1253—1304), 4-й граф Каррик (1271—1292), 6-й лорд Аннандейл (1295—1304)
 Уильям де Брюс
 Бернард де Брюс
 Ричард де Брюс (ум. ок. 1287)
 Констанция де Брюс (род. 1251), жена сэра Уильяма Скотта

3 мая 1275 года вторично женился на Кристине де Айреби (ум. ок. 1305/1310), дочери сэра Уильяма де Айреби. Второй брак был бездетен.

Литература 
 Ruth M. Blakely. The Brus Family in England and Scotland, 1100—1295. Boydell Press, 2005. ISBN 1-84383-152-X.

Роберт 5
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Роберт V Брюс
Участники «Великой тяжбы»
Английские феодальные бароны XIII века